Sao Mateus kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Mateus (ort), Espírito Santo, 
 São Mateus (kommun), Espírito Santo,

Portugal 

 São Mateus (freguesia i Portugal, Azorerna, Santa Cruz da Graciosa), 
 São Mateus (freguesia i Portugal, Azorerna, Madalena), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar